Augusto Ramírez puede referirse a las siguientes personas:

 Augusto Ramírez Moreno (1900-1974), abogado y político colombiano, Ministro del Interior.
 Augusto Ramírez Ocampo (1934-2011), abogado y político colombiano, Ministro de Relaciones Exteriores.
 Augusto Ramírez Uhía (1982-), músico vallenato y político colombiano, Alcalde de Valledupar.